Professeur (titre), un titre académique ;
 Professeur des universités, un enseignant-chercheur de rang magistral en France ;
 Professeur des universités-praticien hospitalier, un statut pour les médecins, odontologistes et pharmaciens des universités et des Centres hospitaliers universitaires en France.